«Алтай» — футбольный клуб, г. Измир, Турция.
 «Алтай ВКО» — ныне действующий футбольный клуб, Восточно-Казахстанская обл., Казахстан.
 «Алтай» — бывший футбольный клуб, Восточно-Казахстанская обл., Казахстан.